Вырба — название населённых пунктов.

Болгария 
 Вырба — село в Видинской области, входит в общину Белоградчик.
 Вырба — село в Смолянской области, входит в общину Мадан.